O'Gorman ipuede hacer referencia a:

Camila O'Gorman (1828-1848), joven argentina del siglo XIX que fue ejecutada tras una trágica historia de amor.
Colm O'Gorman (1966-) fundador y director de la ONG One in Four.
Edmundo O'Gorman (1906-1995), escritor, historiador y filósofo mexicano.
Enrique O'Gorman, político argentino.
James Aloysius O'Gorman (1860–1943), político estadounidense.
James F. O'Gorman (1933- ), historiador estadounidense.
Juan O'Gorman (1905-1982), artista mexicano.
Larry O'Gorman (1968-) jugador de hurling irlandés.
Miguel O'Gorman (1749-1819), médico irlandés de destacada actuación en la Argentina.
Roderic O'Gorman, político irlandés.
Tim O'Gorman (1967-), jugador de críquet inglés.
Tomás O'Gorman (1760-????), comerciante y médico irlandés de larga trayectoria en la ciudad de Buenos Aires.